Tríkala kan syfta på:

Grekland 

 Trikala – regiondel tidigare prefektur i Thessalien, 
 Dimos Trikala – kommun
 Trikala (prefekturhuvudort), Thessalien, 
 Tríkala (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Imathías,